Аполиха — название населённых пунктов в России:

 Аполиха — деревня в Купинском районе Новосибирской области.
 Аполиха — деревня в Дедовичском районе Псковской области.